Язвинки — название населённых пунктов:

 Язвинки — деревня в Лунинецком районе Брестской области Белоруссии.
 Язвинки — село в Немировском районе Винницкой области Украины.